Heikki Tuominen kan avse:

 Heikki Tuominen (sångare)
 Heikki Tuominen (ämbetsman)
 Heikki V. Tuominen